Pan Pacific Open 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Ariake Coliseum og Ariake Tennis Forest Park i Tokyo, Japan i perioden . - . september 2023. Det er den 48. udgave af Pan Pacific Open siden den første turnering i 1976 og den afvikles af sponsorhensyn under navnet Toray Pan Pacific Open. Turneringen er en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ??? og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste fire pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelser af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open  
 WTA - Tokyo 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023